Кускус:
 Кускус — название многих сумчатых животных из подотряда двурезцовых сумчатых, в том числе род кускусов (Phalanger); фактически синоним слова поссум.
 Кускус — крупа, приготовляемая из пшеницы, а также блюда из неё, популярные на востоке.

См. также 
 Кускусовые